Алекса́ндр Васи́льевич Суво́ров:
 Суворов, Александр Васильевич (Суворов-Рымникский; 1730—1800) — русский полководец, военный теоретик, генералиссимус, светлейший князь.
 Суворов, Александр Васильевич (род. 1946) — русский поэт, драматург, переводчик.
 Суворов, Александр Васильевич (род. 1953) — психолог, педагог, поэт, слепоглухой.
 Суворов, Александр Васильевич (род. 2002) — белорусский хоккеист.